Castillonroy kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castellonroi / Castillonroy, ort, Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Castillonroy (kommun i Spanien), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar